Cycle steht für
 Cycle d’orientation, reformierte Sekundarstufe im Kanton Genf  
 Cycle-Gletscher, Antarktika
 Request Cycle Zyklus in einer Webanwendung 
 Stunt Cycle, Radsportveranstaltung
 Walk cycle, Sequenz in Animationen 
 R-Cycle in der Rohstoffwirtschaft
Siehe auch:
 Zyklus